Рибопьер:

 Рибопьер — дворянский род, который происходит из кантона Ваадт в Швейцарии
 Рибопьер, Александр Иванович (1781—1865) — русский придворный и дипломат швейцарского происхождения.
 Рибопьер, Андре де (1893—1955) — швейцарский скрипач и музыкальный педагог.
 Рибопьер, Георгий Иванович (1854—1916) — русский общественный деятель, стоявший у истоков олимпийского движения в России.
 Рибопьер, Екатерина Михайловна (1788—1872) — статс-дама и кавалерственная дама.